Евгений Рогов:
 Рогов, Евгений Александрович (1929—1996) — советский футболист и тренер.
 Рогов, Евгений Иванович (1918—1999) — народный художник РСФСР
 Рогов, Евгений Фёдорович (1931—2015) — советский, российский дипломат.